Termenul „Model” se poate referi la:

 Model științific

 Model Standard
 Model-view-controller
 Fotomodel
Nume de persoane
 Lisette Model (1901–1983), fotograf american de origine austriacă
 Otto Model (1884–1964), jurist și autor german
 Walter Model (1891–1945), general german în al doilea război mondial

Vezi și 
 Modelul IS-LM 
 Modelul OSI 
 Modelul atomic Bohr 
 Modelul atomic Rutherford
 Modelul atomic Thomson
 Modelul corpului negru 
 Modelul celor 3 inele 
 Modele de supradotare 
 Modele ale procesului de inovare 
 Modelare dimensională